Celletta
 Santuario della Celletta
 diminutivo di Cella
 Celletta, frazione di Cesena